Заводоуко́вский городско́й о́круг — муниципальное образование в Тюменской области России.

В рамках административно-территориального устройства области расположен в границах двух административно-территориальных единиц: Заводоуковский район и город Заводоуковск.

Административный центр — город Заводоуковск.

География 
Заводоуковский городской округ граничит с Упоровским, Ялуторовским, Юргинским, Омутинским и Армизонским муниципальными районами области.

По территории района протекает река Тобол и правый приток Тобола — река Ук.

Население 
 

 Урбанизация
В городских условиях (город Заводоуковск) проживают   % населения городского округа.

История 
Заводоуковский городской округ был образован 1 января 2005 года в рамках организации местного самоуправления в границах Заводоуковского района и города областного значения Заводоуковска.

Административно-территориальная единица Заводоуковский район сохранила свой статус.

Населённые пункты 
В состав городского округа входят 47 населённых пунктов, в том числе 1 город.

30 марта 2006 года деревня Старолыбаева была присоединена  к селу Новолыбаево.

7 июня 2008 года был упразднен поселок Ольховка.

Почётные граждане Заводоуковского городского округа 
На 8 июня 2022 года:
 Агафонов Леонид Устинович (11.09.1935 — 15.06.2004)
 Агеев Виктор Гаврилович (7.08.1937)
 Андреева Галина Васильевна (2.04.1932 — 11.01.2021) — учительница Заводоуковской средней школы № 1
 Архипов Веденей Иванович (6.12.1925 — 25.01.2016)
 Бауэр Артур Андреевич (12.10.1938)
 Гетте Виталий Валентинович (26.01.1952 — 18.11.2011)
 Горбунов Павел Владимирович (25.12.1921 — 14.02.2007)
 Гордеев Сергей Алексеевич (16.03.1949)
 Горохов Александр Алексеевич (16.10.1949)
 Данченко Клавдия Яковлевна (22.10.1931 — 8.08.2012)
 Долгополов Юрий Александрович (17.11.1945)
 Дружинина Екатерина Николаевна (31.10.1904 — 04.02 1994)
 Дубовицкий Андрей Андреевич (1.01.1962)
 Женихов Борис Николаевич (5.06.1936)
 Захаров Сергей Петрович (15.06.1919 — 27.01.2004)
 Иконников Аркадий Дмитриевич (20.08.1917 — 12.11.1990)
 Иконников Валентин Иванович (6.12.1945 — 19.02.2021) — глава администрации Заводоуковского района
 Колосов Владимир Михайлович (1.01.1945)
 Конарева Зинаида Константиновна (28.12.1931 — 14.05.2018)
 Кравчук Александра Игнатьевна (12.11.1926)
 Ларионов Николай Андреевич (2.02.1922 — 29.01.2017)
 Лумпов Леонид Иванович (26.11.1937 — 25.05.2021) — электросварщик завода «Тюменьсельмаш»
 Мерзляков Степан Федорович (31.07.1923 — 17.10.2016)
 Молоков Анатолий Алексеевич (27.03.1938 — 23.08.2021) — директор Заводоуковского отделения Тюменского управления «Межрайонгаз»
 Мурашева Татьяна Андреевна (24.07.1944)
 Овсянкин Василий Игнатьевич (8.03.1932)
 Панасенко Екатерина Ивановна (13.11.1946)
 Петров Анатолий Митрофанович (19.04.1926 — 17.01.1998)
 Подойников Павел Петрович (7.09.1963)
 Полетаев Александр Михайлович (23.02.1931 — 28.01.2005)
 Предигер Иоганес Иоганесович (15.12.1930 — 23. 11.2007)
 Птицина Анна Григорьевна (28.12.1919 — 11.07.2020) — заслуженный учитель школы РСФСР
 Птицын Анатолий Леонидович (15.04.1911 — 09.10.1997)
 Рожков Сергей Савватеевич (23.03.1955)
 Рыкова Галина Петровна (13.02.1946)
 Стрельникова Анна Митрофановна (15.11.1931 — 14.10.2016)
 Тихонова Валентина Андреевна (4.11.1935)
 Уланова Зоя Константиновна (24.11.1927 — 28.02.2011)
 Шабуров Анатолий Владимирович (29.08.1938 — 27.10.2020) — начальник пассажирской колонны
 Юдина Валентина Кузьминична (28.07.1926 — 06.04.2002)
 Яковлева Тамара Дмитриевна (18.10.1930 — 23.09.2003)

Достопримечательности 
 памятники археологии федерального значения (III тыс. до н. э. — I тыс. н. э.):
 поселение «Гилёва-VIII»
 укреплённое поселение «Гилёва-VI»
 комплекс памятников — городища «Старо-Лыбаево-I», «Старо-Лыбаево-II» и «Устюг-II», курганные группы «Остров», «Старо-Лыбаево-IV», «Старо-Лыбаево-V», «Старо-Лыбаево-VI» и «Устюг-I», поселения «Старо-Лыбаево-VII», «Старо-Лыбаево-IX», «Устюг-III», «Ук-VIII», «Ук-IX», «Ук-X», «Ук-XI», «Ук-XII», «Ук-XIII», «Ук-XIV» и «Ук-XV», селище «Старо-Лыбаево-III»
 региональный заказник Комиссаровский (4 000 га)
 региональный памятник природы Новозаимский парк (58 га)
 региональный памятник природы «Колмаковский парк» (6 га)
 региональный памятник природы «Падунский» (535 га)

Интересные факты 
 Заводоуковский городской округ является самым большим по площади городским округом на юге Тюменской области. Его площадь(2976 км² по данным OpenStreetMap) в 6 раз превышает площадь городского округа Тюмень (490 км² по данным OpenStreetMap).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Администрация Заводоуковского городского округа
 Официальный сайт

Заводоуковский городской округ